Modigliana ima više značenja:
 Modigliana, Forlì-Cesena
 Modigliana, Ravenna